Az 1972-es UEFA-kupa-döntő a legelső UEFA-kupa-döntő volt. A mérkőzéseket 1972. május 3-án és május 17-én játszotta két angol csapat, a Wolverhampton Wanderers és a Tottenham Hotspur. A döntőt végül a Tottenham Hotspur nyerte 3–2-es összesítéssel.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

a Tottenham Hotspur nyert 3–2-es összesítéssel

Kapcsolódó szócikkek 
 1971–1972-es UEFA-kupa

Források
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő
A Tottenham Hotspur mérkőzései
Angol labdarúgás